Angelo Esposito peut faire référence à :
 Angelo Esposito (1989), joueur de hockey sur glace québécois
 Angelo Esposito (1993), joueur de rugby à XV italien